Малая Романовка — название населённых пунктов в России:

 Малая Романовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
Малая Романовка — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Малая Романовка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Малая Романовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Малоромановка
 Романовка